

Biologie 
 Silvain, nom vernaculaire dOryzaephilus surinamensis

Arts 
 Silvain, opéra d'André Grétry